Лејк Мохок има више значења:
 Лејк Мохок (Њу Џерзи)
 Лејк Мохок (Охајо)